Джурджулешты:
 Джурджулешть — село в Кагульском районе Молдавии
 Джурджулешты (порт) — порт в селе Джурджулешты
 Джурджулешты (станция) — железнодорожная станция в селе Джурджулешты